Miguel Ángel Martínez (ur. 1984) – argentyński piłkarz

Zobacz też 
 Miguel Ángel Martínez Martínez (ur. 1940) – hiszpański polityk
 Miguel Ángel Martínez Torres (ur. 1967) – hiszpański kolarz

Przypisy